La desconvolució es refereix a les operacions matemàtiques emprades en restauració de senyals per recuperar dades que han estat degradades per un procés físic que pot descriure's mitjançant l'operació inversa, una convolució. Desenvolupada per primera vegada en l'anàlisi de mesures sísmiques, troba en l'actualitat àmplia aplicació en molts altres camps.

Anàlisi funcional
Àlgebra abstracta